Blaukopf bezeichnet
 einen Nagel aus gehärtetem Stahl mit breitem Kopf
 einen Nachtfalter (Diloba caeruleocephala), siehe Blaukopf (Schmetterling)
 als „Blaukopp“ (mundartlich) im südlichen, katholisch geprägten Rheinland einen Protestanten, siehe Evangelische Kirche im Rheinland

Blaukopf ist der Name folgender Personen:
 Herta Blaukopf (1924–2005), österreichische Journalistin, Verlagslektorin, Literatur- und Musikwissenschaftlerin
 Kurt Blaukopf (1914–1999), österreichischer Musiksoziologe
 Trude Blaukopf († 1943), österreichische Widerstandskämpferin

Siehe auch:
Blaukopf-Kaiserfisch,  Blaukopf-Schmetterlingsfink, Blaukopfagame (Calotes mystaceus)